Павел Лоскутов:
 Лоскутов, Павел (род. 1969) — эстонский бегун.
 Лоскутов, Павел Карпович (1898—1950) — советский военный деятель, полковник.